Черенки́:
 Черенок — часть растения, используемая для вегетативного размножения.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Черенки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Черенки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Черенки — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия
 Черенки — деревня в Марёвском районе Новгородской области.

См. также 
 Черенок (значения)